Borinquen o Borinquén puede referirse a:

Geografía, lugares 
 Boriquén, uno de los nombres con los que se identificaba a Puerto Rico.
 Borinquen, una localidad del municipio de Aguadilla, Puerto Rico.
 Borinquen, una localidad del municipio de Caguas, Puerto Rico.
 Faro de Punta Borinquén, faro situado en la antigua Base Aérea Ramey en Aguadilla, Puerto Rico.

Música 
 Sonora Borinquen, grupo de música tropical de Uruguay.

Zoología 
 Aspiduchus borinquen, especie de insecto blatodeo de la familia Blaberidae.